Anglesea kan syfta på följande platser:

Australien 

 Anglesea, Victoria,

Storbritannien 

 Anglesey, ö och grevskap, Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar